Chinandega bezeichnet:
 Departamento Chinandega, ein Departamento in Nicagarua
 Chinandega (Stadt), die Hauptstadt des gleichnamigen Departamentos